«Бульвар» (; другое название — «На панели») — художественный фильм, криминальная драма режиссёра Пенелопы Бьюитеньюи.

Сюжет 
Юная Дженнифер бежит от своего драчуна-возлюбленного в Торонто, оставив новорожденную дочь на попечение чужих людей. Её подбирает на улице проститутка Ола. Солидарность с подругой приводит Дженнифер на панель… Где её ждет крутой сутенер Хассан, и прочая нечисть. В отличие от Кати Масловой, Дженнифер сама сдает сводника-убийцу полицейскому (Л.Хенриксен).

В ролях 
 Лу Даймонд Филлипс — Хассан
 Рэй Дон Чонг — Ола
 Лэнс Хенриксен — Макларен
 Кэри Вюрер — Дженнифер
 Джоэл Биссонетт — Джей-Род
 Джудит Скотт — Шейла
 Амбер Лиа Уэстон — Деби
 Грегг Кэмпбелл — Коко
 Кэти Гриффен — Лоррейн
 Маршия Беннетт
 Майкл Эрик Крамер

Ссылки 

Фильмы-драмы Канады
Детективные фильмы Канады
Фильмы Канады 1994 года
Фильмы на английском языке